Ratschyn (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ratschyn (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Ratschyn (Luzk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk